Diokles (lat. Diocles) ist 

der Name folgender Personen:
Diokles (Aitolien), aitolischer Staatsmann im 2. Jahrhundert v. Chr.
Diokles (Komödiendichter), Dichter der Alten attischen Komödie
Diokles (Mathematiker), Mathematiker, lebte um 200 v. Chr.
Diokles aus Syrakus, Staatsmann aus Syrakus im 5. Jahrhundert v. Chr.
Diokles von Karystos, griechischer Arzt im 4. Jahrhundert v. Chr.
Diokles von Korinth, Athlet, Sieger der Olympischen Spiele von 728 v. Chr.
Diokles von Magnesia, Philosophiehistoriker
Diokles von Peparetos, griechischer Historiker
Gaius Appuleius Diocles, römischer Wagenlenker im 2. Jahrhundert
Diokletian, vor seiner Erhebung zum römischen Kaiser 
Diokles (Abai), Dynast von Abai

in der griechischen Mythologie:
Diokles (Eleusis), eleusinischer Heros
Diokles (Sohn des Orsilochos), Enkel des Flussgottes Alpheios